futbol – sport polegający na zdobyciu większej ilości punktów (bramek) za pomocą piłki
 futbol amerykański – kontaktowy sport drużynowy
 futbol akademicki – futbol amerykański rozgrywany przez drużyny amerykańskich uczelni
 futbol flagowy – odmiana futbolu amerykańskiego
 futbol australijski – popularny w Australii sport, grany zwykle na boiskach krykietowych
 futbol gaelicki, futbol irlandzki – jeden z irlandzkich sportów narodowych
 Futbol dawnych czasów – węgierska komedia z 1973

Zobacz też 
 amp futbol – piłka nożna rozgrywana przez zawodników z wadą lub brakiem kończyny
 freestyle football – sztuka wykonywania ewolucji żonglersko-cyrkowych (piłką)
 Magazyn Futbol – miesięcznik o tematyce piłkarskiej, wydawany od kwietnia 2006